Barnacle ist
 die englische Bezeichnung für Rankenfußkrebse (Cirripedia)
 Barnacle Goose, die englische Bezeichnung der Weißwangengans (Branta leucopsis) 
 eine Alienspezies aus Half-Life
 ein Charakter aus dem X-Men-Universum

Barnacle ist der Familienname folgender Personen:
 Nora Barnacle, Ehefrau des Schriftstellers James Joyce
 Pete Barnacle, Schlagzeugspieler in verschiedenen Bands